Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji BNP Paribas Open 2016 nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl první světový pár Martina Hingisová a Sania Mirzaová, které skončily ve 2. kole na raketách Američanky Vanie Kingové a Rusky Ally Kudrjavcevové.

Svou první společnou účast na turnaji okruhu WTA proměnil ve vítězství nenasazený americký pár Bethanie Matteková-Sandsová a Coco Vandewegheová, který ve finále zdolal rovněž nenasazené Julii Görgesovou z Německa a Češku Karolínu Plíškovou výsledkem 4–6 a 6–4, když o šampionkách rozhodl až závěr supertiebreaku poměrem [10–6].

Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 1 000 bodů. Matteková-Sandsová získala osmnáctou deblovou trofej na okruhu WTA Tour a pro Vandewegheovou se jednalo o premiérové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Martina Hingisová /  Sania Mirzaová (2. kolo)
  Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (2. kolo)
  Tímea Babosová /  Jaroslava Švedovová (semifinále)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (čtvrtfinále)
  Jekatěrina Makarovová /  Lucie Šafářová (1. kolo)
  Caroline Garciaová /  Kristina Mladenovicová (odstoupily pro zranění zad Garciaové)
  Garbiñe Muguruzaová /  Carla Suárezová Navarrová (1. kolo)
  Raquel Atawová /  Abigail Spearsová (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

BNP Paribas Open 2016